Desalegn ist der Familienname folgender Personen:
 Betlhem Desalegn (* 1991), Leichtathletin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Hailemariam Desalegn (* 1965), äthiopischer Ministerpräsident
 Terefe Desalegn (* 1982), äthiopischer Langstreckenläufer